Теодрада (Theodrada) е име на:

 Теодрада (785-844/853), дъщеря на Карл Велики от четвъртия му брак с Фастрада
 Теодрада (или Теудерата), дъщеря на Lup от Фриули, съпруга на Ромуалд I (херцог на Беневенто 662-687), майка на Гримоалд II (херцог на Беневенто 687-689) и Гизулф I (херцог на Беневенто 689- 706)

Други: Теодората, Теодота (Theodorada; Theodota)

 Теодората (Теодота), дъщеря на Ариперт I, от 662 г. съпруга на Гримоалд I (Беневенто), майка на Гарибалд
 Теодорада, съпруга на Анспранд († 712), майка на Лиутпранд